Mil, mil или MIL:

 Съкращение :
 .mil – домейн от първо ниво за армията на САЩ
 MIL – система от стандарти на МО на САЩ
 mil – единица за разстояние в английската система за измерване, 1/1000 от инча.

За други значения вижте Мил.